Rubí
 Rubí (telenowela 1968)
 Rubí (telenowela 2020)